Garbers ist der Familienname folgender Personen:

 Emelie Garbers (* 1982), schwedische Schauspielerin
 Gerhard Garbers (* 1942), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

 Zamuels Garbers, lettischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Garber